De World Matchplay 2013 was de 20e editie van de World Matchplay darts. Het toernooi werd georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 20 tot en met 28 juli 2014 in de Winter Gardens, Blackpool. 

Phil Taylor, winnaar van de vijf voorgaande edities, was in de finale met 18–13 te sterk Adrian Lewis waarmee hij het toernooi voor de veertiende keer wist te winnen. Zijn gemiddelde in deze finale bedroeg 111.23 wat het hoogste gemiddelde in een World Matchplay finale ooit was.

Prijzengeld 
Het prijzengeld is bedroeg £400.000.

Kwalificatie
De top 16 van de PDC Order of Merit waren gekwalificeerd als geplaatste spelers. De overige 16 plaatsen zijn naar de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit gegaan, zij waren gekwalificeerd als ongeplaatste spelers.

Schema
De loting vond plaats op 9 juli 2013.

Darts in 2013
2013